Jannik Dehm (Bruchsal, 1996. május 2. –) német labdarúgó, aki jelenleg a Hoffenheim II játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2017. január 5. szerint.

Jegyzetek

Hivatkozások 
Jannik Dehm Transfermarkt.com
Jannik Dehm Kicker

Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1996-ban született személyek
A Karlsruher SC II labdarúgói
A Karlsruher SC labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Élő személyek